Schössling oder älter Schößling  (von mittelhochdeutsch schoz, „Trieb“, von althochdeutsch scoz[za] für einen aus einem Baumstumpf wiederausschlagenden jungen Trieb, zu schossen „austreiben“ und verwandt mit schießen) steht für:
 Sämling, eine aus einem Samen entstandene Pflanze
 Stockausschlag, Triebe, die aus einem abgeschnittenen Spross austreiben

Siehe auch: